Partit de la Lliga Nacional (del seu nom en anglès National League Party), partit polític històric d'Irlanda
 Partit Nacional Laborista (del seu nom en anglès National Labour Party), partit polític històric d'Irlanda
 Partit Nacional Liberal (Alemanya) (del seu nom en alemany Nationalliberale Partei), partit polític històric d'Alemanya
 Biblioteca Nacional de les Filipines (del seu nom en anglès National Library of the Philippines), biblioteca nacional de les Filipines
 Biblioteca Nacional de Pakistan (del seu nom en anglès National Library of Pakistan), biblioteca nacional de Pakistan
 New Line Productions, estudis cinematogràfics dels Estats Units, també coneguts com a New Line Cinema
 No Longer Polymers, inventari de números de la Comunitat Europea assignats a substàncies químiques que han deixat de tenir la consideració de polímer
 Processament de llenguatge natural (del seu nom en anglès Natural Language Processing), disciplina encarregada del tractament informàtic dels llenguatges naturals
 Programació neurolingüística (del seu nom en anglès Neuro-Linguistic Programming), conjunt de tècniques de modelatge del comportament per al creixement personal
 Programació no lineal (del seu nom en anglès Nonlinear Programming), mètode d'optimització matemàtica no restringida només a funcions lineals